Улака се може односити на:

 Улака (Блоке), насељено место у општини Блоке, Нотрањско-крашка регија, Република Словенија
 Улака (Велике Лашче), насељено место у општини Велике Лашче, регија Корушка, Република Словенија